Сезон 1989–90 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 27 серпня 1989 та 29 квітня 1990 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких за результатами сезону вибули до Серії B.

Переможцем сезону вдруге у своїй історії став «Наполі». Як і у випадку попереднього чемпіонства в сезоні 1986–87, до перемоги у чемпіонаті команду привів її капітан, зірковий аргентинець Дієго Марадона, на чиєму особистому рахунку за результатами сезону було 16 забитих голів.

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1989-90 Серії A з результатом 19 голів став нідерландський форвард «Мілана» Марко ван Бастен.

Чемпіони 
Футболісти «Наполі», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):

 Джуліано Джуліані
 Чіро Феррара
 Джованні Франчіні
 Массімо Кріппа
 Алемао
 Марко Бароні
 Лука Фузі
 Фернандо Де Наполі
 Антоніо Карека
 Дієго Марадона
 Андреа Карневале
 Массімо Мауро
 Джанкарло Коррадіні
 Джанфранко Дзола
 Тренер: Альберто Бігон
</div>

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1989–90 на RSSSF  

1989-90
1989 у футболі
1990 у футболі
1989 в італійському спорті
1990 в італійському спорті